Malaval peut désigner :

Personnes 
 François Malaval (1627-1719), philosophe et mystique français ;
 Jean-Paul Malaval (1949- ), écrivain français ;
 Joseph-Etienne Malaval (1842-1898), architecte français ;
 Marie-Claude Malaval (1946-), femme politique française ;
 Robert Malaval (1937-1980) peintre « glam rock » français.

Lieux 
 sommet de Malaval, sommet du Vercors culminant à 

Homonymie de toponyme